Suhor est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Suhor, une localité de Croatie située dans la municipalité de Delnice, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
en Slovénie
Suhor, une localité située dans la commune de Kostel ;
Suhor, une localité située dans la commune de Novo mesto ;
 Dolnji Suhor pri Metliki, une localité située dans la commune de Metlika ;
 Gornji Suhor pri Metliki, une localité située dans la commune de Metlika ;
 Suhor pri Dolenjskih Toplicah, une localité située dans la commune de Dolenjske Toplice.